Treplin steht für:
 Treplin, deutsche Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland

Teplin ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Treplin (1884–1970), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Ludwig Treplin (1834–1924), deutscher Reichsanwalt und Senatspräsident am Reichsgericht
Siehe auch:
Treblin